Šiljak je priimek več znanih ljudi:
 Enver Šiljak, narodni heroj Jugoslavije 
 Ermin Šiljak (*1973), slovenski nogometaš

Zunanje povezave